Бичир () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бичир, Демиан (род. 1963) — мексиканский кино и телеактёр.
 Бичир, Одисео (род. 1960) — мексиканский актёр театра и кино и продюсер.